Baillon kan som auktorsförkortning betyda:

 Louis Antoine François Baillon
 Henri Ernest Baillon

Robotskapade auktorsförkortningar